Agnieszka Zabłocka-Kos (ur. 1957) – polski naukowiec z zakresu architektura i historia sztuki
 Daniela Zabłocka (ur. 1949) – polska aktorka
 Julia Zabłocka (1931-1993) – polski historyk starożytności
 Maria Zabłocka (?) – polska prawniczka
 Wanda Zabłocka (1900-1978) – botanik, mikolog